Tibioploides är ett släkte av spindlar som beskrevs av Eskov et Marusik 1991. Tibioploides ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Tibioploides